Table des caractères Unicode U+1ED00 à U+1ED4F.

Numéraux siyaq ottomans 
...

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1E000-1EFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Ottoman Siyaq Numbers, table sur le site Unicode.

001DE